Baanes (general de Heráclio) — general bizantino
  — católico da Armênia

 Mamicônios

  — armênio pró-sassânida
  — asparapetes, marzobã e rebelde armênio
  — nobre armênio, também chamado Baanes II Mamicônio
  — nobre armênio, também chamado Baanes III Mamicônio 

Desambiguações de antropônimos